est un terme anglais signifiant « boxer à mains nues ».

 peut également faire référence à :

 , nom japonais de , une série de jeux vidéo créée par Sega, dont :
 , nom japonais de , le premier jeu de cette série, sorti en 1991 sur Mega Drive.
 , autre nom de , un film britannique réalisé par Ron Scalpello et sorti en 2017 ;
 , une société de production de films britannique ;
 , nom porté par plusieurs films, dont :
 , film américain réalisé par James P. Hogan et sorti en 1921 ;
 , film américain réalisé par Don Edmonds et sorti en 1977 ;
 , film américain réalisé par Eric Etebari et sorti en 2010 ;
 , nom porté par plusieurs épisodes de séries télévisées, dont :
 l'épisode 13 de la saison 1 de Laramie , série américaine diffusée en 1959 (épisode réalisé par Earl Bellamy) ;
 l'épisode 9 de la saison 1 de Klondike , série américaine diffusée en 1960 (épisode réalisé par Jerry Hopper) ;
 l'épisode 4 de la saison 1 de Ponderosa , série américaine diffusée en 2001 (épisode réalisé par Kevin James Dobson).

Notes et références